Osoby o tym nazwisku:
 Carlo Prinoth – włoski saneczkarz
 Ernesto Prinoth – włoski kierowca wyścigowy